Monterrey, stad in de Mexicaanse deelstaat Nuevo León
 Monterrey (Colombia), stad in het Colombiaanse departement Casanare
 Monterrei of Monterrey, dorp in Galicië, Spanje

Zie ook 
 Monterey (doorverwijspagina)